

Mitologia
Laodice – altro nome di Elettra, figlia di Agamennone e Clitennestra
Laodice – figlia di Priamo
Laodice – figlia di Cinira e Mirra, moglie di Elato e madre di Pereo e Stinfalo
Laodice – moglie di Foroneo
Laodice – figlia di Agapenore
Laodice – madre di Capaneo
Laodice – fanciulla amata da Poseidone

Musica
Laodice – opera di Tomaso Albinoni

Onomastica
Laodice – nome proprio di persona italiano femminile

Persone
Laodice di Macedonia – madre di Seleuco I;
Laodice I – moglie del re seleucide Antioco II;
Laodice II – moglie di Seleuco II;
Laodice – figlia di Antioco II e moglie di Mitridate II del Ponto; 
Laodice del Ponto – figlia di Mitridate II e moglie di Acheo;
Laodice III – moglie di Antioco III;
Laodice IV – sorella e moglie di Seleuco IV;
Laodice – moglie di Mitridate III del Ponto;
Laodice V – moglie di Perseo di Macedonia e Demetrio I Sotere;
Laodice VI – moglie di Mitridate V Evergete;
Laodice di Cappadocia – figlia di Mitridate V e moglie di Ariarate VI di Cappadocia.

Pagine correlate
Laodicea